Ruïnes de Caparra, jaciment arqueològic a Puerto Rico
 Cáparra, antiga ciutat romana a Lusitània, província romana a l'oest de la península ibèrica
 Caparra Creek, Austràlia
 Caparra (paparra), àcar paràsit de vertebrats